Улитийский язык, или улити (Yulidiy) — один из языков трукской подсемьи микронезийской подветви австронезийских языков, на котором говорят на атолле Улити и соседних островах. Наиболее употребительные русскоязычные названия — улити, улитийский (; ; ). Язык распространен на территории Федеративных штатов Микронезии (ФШМ) атоллов Улити, Нгулу, Сорол, островов Fais, восточных каролинских островов. А также на территории США. Официальным языком этих территорий является английский, однако жители островов активно используют местные языки. Один из языков трукской подсемьи микронезийской подветви австронезийских языков.
По данным 1987 года количество носителей языка насчитывает 3000 человек, из которых 590 человек жители атолла Улити, 50 человек — Нгулу, 15 — Сорол, 217 носителей на островах Fais. Письменность на улити основана на базе латиницы.

По данным ЮНЕСКО язык находится на грани вымирания.
В языке улити выделяются 3 группы диалектов:
 Falalop & Asor
 Fais
 Mogmog, Fassarai, Lodow

Диалектные различия в основном фонологического характера(больше всего различий в гласных). В диалектах очень мало, почти нет лексических различий, и нет никаких грамматических различий.
Родственными языками являются язык волеаи, Satawalese, Carolinian, Puluwatese.
Огромное влияние на лексику улитийского языка оказали страны, которые в определенные исторические периоды имели влияние на те территории. Среди них Испания (XIX век), Германия (1899—1914), Япония (1914—1945) и США (с 1945 по наши дни).

Типологическая характеристика

Тип выражения грамматических значений 
Аналитизм:
 Yi te mas әr ә βwo zi sa yule koofiy
 1SG NEG sleep because 1SG PERF drink coffee
 «I can’t sleep because I drank coffee.»
 Ye sa mese
 He PERF die
 «He died»
 Si be mogoyo gė si sa la fitaa.
 We FUT eat and we FUT go fishing
 «After eating, let’s go fishing.»

Тип морфологической структуры

Изоляция 
 Malboo re sa mese
 Maybe they PERF die
 «Maybe they died.»
 Re be le kaya gali-xo yalo-li Meriken.
 They FUT teach to-you sound-of English
 «they are ready to teach you English.»

Тип маркирования в именной группе и в предикации

В именной группе: нулевое маркирование 
 Melwee tama — mu
 That father your
 «that father of yours»
 Xiya-li lefeecixi laay cobo melee
 CL of girl that mat this
 «This is that girl’s mat.»

В предикации: нулевое маркирование 
 Yi be galle-ya se-male yaramata sulu-male paabiya.
 I FUT give-to one-anim.obj man 3-anim.obj. pig.
 «I will give this man 3 pigs.»
 Re sa yaali-ya se-wo xabolbolo teffoya.
 They PERF own one-GenObj lamp new
 «They had a new lamp.»

Тип ролевой кодировки в предикации 
Улити является номинативно-аккузативным языком. За неимением падежного маркирования, синтаксические функции ядерных аргументов кодируются при помощи линейной позиции в предложении.
 Ye sa yule luu.
 He PERF drink coconut
 «He drank coconut.»
 Yi be galle-ya se-male yaramata sulu-male paabiya.
 I FUT give-to 1-anim.obj man 3-anim.obj. pig.
 «I will give this man 3 pigs.»

Базовый порядок слов

SVO 
 Yi sa yule koofiy
 1SG PERF drink coffee
 «I drank coffee»
 Ye sa xula-ya makaa kko-yire re- Yulidiy.
 He PERF know those customs of Ulithian
 «He knew those customs of Ulithian»
 Xa ma papa-li marama
 We count moons
 «We count moons.»

Некоторые особенности языка улити

Фонология 
В языке 17 согласных, 8 гласных и 8 супрасегментных фонем.

Система согласных

Система гласных

Супрасегментные 
 Plus juncture +
 Clause terminals , ,
 Pitch levels 1, 2, 3, 4

Демонстративы 
В языке улити нет артиклей. Однако, есть набор демонстративов, которые могут выступать самостоятельно в качестве указательных местоимений или изменять существительное.

Они могут выступать как без дополнительных суффиксов, так и с ними. Так, например, существует префикс kk-, маркирующий множественность.
 Mwaan e-kk-ewe yi-kk-ana
 Man LOC-PL-ANAPH LOC-PL-DEM:DIST
 «the gentlemen over there»

Классификаторы 
Посессивные и числовые классификаторы определяют большой ряд классов существительных.
Отсутствуют падежные суффиксы

Фонотактика 
 Нет фиксированного ударения;
 В инициалии и середине слова могут быть как парные, так и одиночные согласные, в финалии могут стоять только одиночные согласные;

Литература 
 The Oceanic Languages. Авторы: Dr John Lynch,M. Ross,Terry Crowley
 Sohn, Ho-min and Bender, B.W. A Ulithian Grammar. 1973

Ссылки 
 http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=uli
 http://wals.info/languoid/lect/wals_code_uli

Микронезийские языки
Языки Федеративных Штатов Микронезии
Яп (штат)